|-
| 141601 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141602 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141603 - || || 5 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141604 - || || 5 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141605 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141606 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141607 - || || 2 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141608 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141609 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141610 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141611 - || || 6 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141612 - || || 8 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141613 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141614 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141615 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141616 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141617 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141618 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141619 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141620 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141621 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141622 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141623 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141624 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141625 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141626 - || || 9 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141627 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141628 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141629 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141630 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141631 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141632 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141633 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141634 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141635 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141636 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141637 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141638 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141639 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141640 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141641 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141642 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141643 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141644 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141645 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141646 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141647 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141648 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141649 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141650 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141651 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141652 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141653 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141654 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141655 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141656 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141657 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141658 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141659 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141660 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141661 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141662 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141663 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141664 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141665 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141666 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141667 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141668 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141669 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141670 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141671 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141672 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141673 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141674 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141675 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141676 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141677 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141678 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141679 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141680 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141681 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141682 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141683 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141684 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141685 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141686 - || || 8 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141687 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141688 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141689 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141690 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141691 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141692 - || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141693 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141694 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141695 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141696 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141697 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141698 - || || 29 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141699 - || || 16 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141700 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

1